Cult () может означать:
 Музыкальные альбомы:
 Cult (2000) — альбом Apocalyptica.
 Cult (2013) — альбом Savant.
 Cult (2016) — альбом Cape Cod.
 The Cult — британская рок-группа.
 Кю () — коммуна во Франции

См. также